Сергей Михайлович Шейдеман ( — до ) — русский и советский военачальник, генерал от кавалерии.

Биография 
Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию и 9 августа 1874 года поступил на военную службу. В 1877 году окончил Михайловское артиллерийское училище, выпущен подпоручиком в 19-ю конно-артиллерийскую батарею. Позже переведён в 3-ю гвардейскую гренадерскую артиллерийскую бригаду.

Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. 18 декабря 1878 года произведён в поручики.

В 1883 году окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (по 2-му разряду). Назначен состоять при Киевском военном округе. 6 декабря 1883 года произведён в штабс-капитаны, а 9 декабря назначен старшим адъютантом штаба 11-й кавалерийской дивизии. 29 марта 1885 года произведён капитаны.

1 декабря 1888 года — цензовое командование эскадроном 34-го драгунского Стародубовского полка. Через год 16 декабря 1889 года возвращается в 11-ю кавалерийскую дивизию старшим адъютантом штаба. 1 апреля 1890 года назначается в звании подполковника штаб-офицером для особых поручений при штабе 2-го армейского корпуса.

26 августа 1892 года становится старшим адъютантом штаба Виленского военного округа. 17 апреля 1894 года производится в полковники. С 6 мая по 6 ноября 1895 года был прикомандирован к 4-му лейб-драгунскому Псковскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства.

2 декабря 1896 года назначается начальником штаба 4-й кавалерийской дивизии. С 22 марта 1901 года командир 1-го лейб-драгунского Московского полка. Через год 21 марта 1902 года становится помощником начальника штаба Московского военного округа. 14 декабря того же года произведён в генерал-майоры.

20 мая 1905 года назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба Московского военного округа. Во время восстания в Москве в декабре 1905 года в своём приказе от 18 декабря предписывал: «Если будет оказано вооружённое сопротивление, то истреблять всех, не арестовывая никого».

27 ноября 1906 года возглавил штаб Приамурского военного округа. 6 декабря 1907 года произведён в генерал-лейтенанты.

31 августа 1908 года принимает командование над 3-й кавалерийской дивизией. 15 мая 1912 года возглавил 2-й армейский корпус (26-я и 43-я пехотные дивизии) 2-й армии генерала A. В. Самсонова. 14 апреля 1913 года произведён в генералы от кавалерии (старшинство с 6 декабря 1913 года).

22 августа 1914 года 2-й армейский корпус генерала Шейдемана передан в 1-ю армию генерала П. К. Ренненкампфа. 5 сентября принял командование 2-й армией после самоубийства генерала Самсонова. В сентябре 2-я армия Шейдемана участвовала в наступлении в Восточной Пруссии, завершившимся поражением русской армии. В то же время именно удар, якобы уничтоженной, 2-й русской армии, нанесённый 9 сентября с юга Восточной Пруссии вынудил немцев повернуть часть сил против неё и спас 1-ю армию от разгрома.

В октябре 2-я армия приняла участие в Варшавско-Ивангородской операции. 7 октября 1914 года принял удар германских войск генерала А. фон Макензена под Троицами. 11 октября отвёл 2-й Сибирский армейский корпус на форты Варшавы. Через три дня нанёс силами 1-го и 2-го Сибирских, 4-го, 1-го и 2-го армейских корпусов удар по группировке Макензена в районе Пруткова. 15—17 октября занял Блоне и Сохачев. 24 октября армия Шейдемана отбросила 9-ю германскую армию за Равку. 30 октября занята Лодзь.

В ноябре 1914 года 2-я армия приняла участие в Лодзинской операции. Шейдеману не удалось предотвратить окружение Лодзи и 20 ноября он был отстранён от командования генералом Н. В. Рузским за непонимание обстановки. 5 декабря официально сдал армию генералу В. В. Смирнову, получив в командование 1-й Туркестанский армейский корпус.

В 1916 году успешно действовал в составе 8-й армии во время знаменитого Брусиловского прорыва на Юго-Западном фронте. 5—9 июля в боях у Тумана и Розиничей разбил группу генерала Фата и форсировал р. Стоход. 10—11 июля был вынужден под давлением германских войск отвести корпус обратно за Стоход.

4 июня 1917 года по болезни переведён в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. В ноябре назначен командующим 10-й армией.

В 1918 году добровольно вступил в Красную армию, назначен военным руководителем Рязанского отряда завесы Московского района. В Гражданскую войну командовал 1-й Рязанской пехотной дивизией в составе РККА. С 22 октября по 5 ноября 1920 года возглавлял штаб 17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества.

Был арестован. По некоторым данным, умер в тюрьме.

Награды 
 Орден Святой Анны IV степени (1879)
 Орден Святого Станислава III степени (1886)
 Орден Святой Анны III степени (1889)
 Орден Святого Станислава II степени (1893)
 Орден Святого Владимира IV степени (1896)
 Орден Святого Владимира III степени (1905)
 Орден Святого Станислава I степени (1906)
 Орден Святой Анны I степени (06.12.1910).
 Орден Святого Александра Невского с мечами (15.03.1916)

Ссылки 
 
 Шейдеман, Сергей Михайлович: Досье // Сайт проекта «Хронос»
 Шейдеман, Сергей Михайлович: Биография // Сайт проекта Regiment.ru
 Шейдеман, Сергей Михайлович: Фотоизображение // swolkov.narod.ru

Примечания 

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Царские офицеры на службе в РККА
Командующие армиями в Первой мировой войне (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Генералы от кавалерии (Российская империя)